Westberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustav Westberg (1830–1899), deutschbaltischer Kaufmann, Ratsherr und Mäzen in Riga
 Dagmar Westberg (1914–2017), deutsche Mäzenin
 Emelie Westberg (* 1990), schwedische Handballspielerin
 Emil Westberg (* 1983), schwedischer Skispringer
 Friedrich Westberg (1864–?), Historiker und Orientalist, Realschulprofessor in Riga
 Johanna Westberg (* 1990), schwedische Handballspielerin
 Jonas Westberg (* 1980), schwedischer Skispringer
 Karl-Johan Westberg (* 1992), schwedischer Skilangläufer
 Karolina Westberg (* 1978), schwedische Fußballspielerin
 Niklas Westberg (* 1979), schwedischer Fußballtorhüter
 Paul Karl Westberg (1862–1935), deutsch-baltischer Pädagoge

Siehe auch:
 Westbergh
 Vestberg
 Westerberg